Harangozó:

 Gábor Harangozó (* 1975) – węgierski polityk
 Gyula Harangozó (1908–1974)
 Imre Harangozó (*1965)
 Sándor Harangozó (1913–?)
 Tamás Harangozó (*1979)
 Teri Harangozó (*1945)
 Tibor Harangozo (1922–1978)
 Vilim Harangozo (1925–1975)
 Tibhar Tibor Harangozo GmbH – niemiecki producent